В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Євгенія Манюкова і Лейла Месхі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Юдіт Візнер per walkover

Сіяні пари 

 Клаудія Порвік /  Андреа Стрнадова (півфінал)
 Кончіта Мартінес /  Юдіт Візнер (фінал)

 Джо Дьюрі /  Петра Лангрова (чвертьфінал)
 Монік Кіне /  Вілтруд Пробст (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open